Corazón, auch Corazon, ( für Herz) ist 
 ein weiblicher Vorname, unter anderen von 
 Corazon Aquino (1933–2009), von Februar 1986 bis 1992 Präsidentin der Republik der Philippinen
 Corazon Herbsthofer (* 1996), deutsche Schauspielerin kenianischer Abstammung
 Corazón Mizzi (* 1987), maltesische Singer-Songwriterin

 ein nicht mehr aktiver Schichtvulkan in Ecuador, siehe Corazón (Vulkan)

 als Corazón International eine Hamburger Filmproduktionsfirma

siehe auch:
 El Corazón, Parroquia und Ortschaft in der Provinz Cotopaxi in Ecuador